Bayrhoffer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bayrhoffer (1859–1926), deutsch-amerikanischer Cellist und Komponist
 Karl Theodor Bayrhoffer (1812–1888), deutscher Philosoph, Professor der Philosophie und Freidenker
 Walther Bayrhoffer (1890–1967), Mitarbeiter im Reichsministerium der Finanzen

Familienname
Deutscher Personenname